Der Trofeo Città di Brindisi 2003 war ein Tennisturnier, das vom 25. bis 31. August 2003 in Brindisi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 2003 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 129 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)
 Einzelqualifikation-Turnierplan auf der ATP-Homepage (PDF; 128 kB)

ATP Challenger Series 2003
Tennisturnier in Brindisi